Цвик () — фамилия. Известные носители:
 Цвик, Андрей Степанович (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 Цвик, Валерий Леонидович (1941—2012) — российский учёный в области теории и практики телевидения.
 Цвик, Генрих Август (1796—1855) — немецкий путешественник, этнограф, археолог, лютеранский пастор, занимавшийся миссионерской деятельностью среди калмыков в первой половине XIX века.
 Цвик, Макар Сафронович (1895—1938) — прокурор Днепропетровской области. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Цвик, Марк Вениаминович (1924—2011) — украинский учёный-правовед. 
 Цвик, Михаил Миронович (1893—1941) — русский и латышский писатель.
 Цвик, Степан Степанович (1926—2006) — Герой Советского Союза.
 Цвик, Эдвард (род. 1952) — американский кинорежиссёр и продюсер.